Мараварман Сундара Пандья II (там. இரண்டாம் மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன்; д/н — 1251) — володар держави Пандья у 1238—1251 роках.
 Мараварман Раджасімха II (д/н — 920) — індійський правитель (віранараянан) з династії Пандья у 900—920 роках.
 Мараварман Куласекара Пандья I (там. முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன்; д/н — бл. 1308) — володар держави Пандья в 1268—1308 роках.
 Мараварман Раджасінга I — один з ранніх правителів Пандья.
 Арікесарі Мараварман — індійський правитель з династії Пандья.
 Мараварман Сундара Пандья I (д/н — 1238) — володар держави Пандья у 1216—1238 роках.